«Дети кукурузы» () — серия из одиннадцати фильмов ужасов, снятых по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга.

Сюжет 
В городе Гэтлин, штат Небраска, зарождается секта поклоняется  Тому, кто обходит ряды — кукурузному демону,  жаждущему жертв: юношей и девушек, которым уже исполнилось 18 лет.  Дети под предводительством Айзека Кронера убивают своих родителей и всех взрослых, захватив власть в городе. Несмотря на то, что в третьей части убивают демона, в продолжениях злой дух вселяется в детей из других маленьких городков и заставляет их проповедовать догмы секты детей кукурузы.

Художественные особенности 
В отличие от многих киносериалов ужасов в этих фильмах нет главного маньяка-убийцы. В каждой части разные предводители детей-убийц.

Дети-Пророки

Кассовые сборы

Выход на видео 
Все части сериала выпускались на DVD, и только первые семь фильмов выходили на VHS до того, как формат вышел из массового потребления. Все части, за исключением второй, издавались на Blu-ray.

Примечания

См также 
 Апостолы Ворона

Ссылки

Оригинальная серия

Ремейк

Новая экранизация 
 

Фильмы ужасов США
Киносерии США
Экранизации произведений Стивена Кинга